Кси Дракона (ξ Дракона, Xi Draconis, ξ Draconis, сокращ. ξ Dra, Xi Dra) — звезда, в астеризме голова Дракона, является либо двойной, либо оптически-двойной звёздой в циркумполярном созвездии Дракона. Звезда имеет видимую звёздную величину +3.75m и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом на внутригородском небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos известно, что звёзды удалены примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 34° ю. ш., шт. Западная Австралия, о. Северный (Новая Зеландия), области Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, Чили и провинции Кордова, (Аргентина) то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды и южных провинций и штатов Австралии, Чили, Аргентины. Лучшее время для наблюдения — июнь.

Звезда Кси Дракона движется довольно быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что почти в 2,5 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. Звезда приблизится к Солнцу на расстояние  через , когда она увеличит свою яркость до величины 2,65m (то есть будет светить примерно как Бета Овна светит сейчас). По небосводу звезда движется на северо-восток.

Средняя пространственная скорость Кси Дракона имеет компоненты (U, V, W)=(−15.4, −14.3, −25.7), что означает U= (движется по направлению от галактического центра), V= (движется против направлении галактического вращения) и W= (движется в направлении южного галактического полюса). Галактическая орбита Кси Дракона находится на расстоянии от  до  от центра Галактики.

Имя звезды 
Кси Дракона (латинизированный вариант ) является обозначениями Байера, данное звезде в 1603 году. Хотя звезда и имеет обозначение ξ (Кси — 14-я буква греческого алфавита), однако сами звёзды — 9-я по яркости в созвездии. 32 Дракона (латинизированный вариант ) являются обозначением Флемстида.

Звезда имеет собственное имя — Грумиум,  . Байер приводит название «Grumium» в своём атласе звёздного неба Уранометрия и переводит из «Толкователя Альмагеста», соответственно как «Челюсть», то есть как варваризм, заимствованный из Альмагеста. Это слово сегодня соответствует итальянскому  и французскому  — букв. «морда». Проктор полагал, что она обозначает высунутый язык Дракона на самых ранних изображениях созвездия. Kunitzsch и Smart, с другой стороны, производили его от латинского слова, означающего что-то вроде «челюстной кости змеи». Эта звезда была также известна как «Нодус I»  (то есть «Узел I», поскольку на старых звёздных атласах дракон извивается по крайней мере 4 раза) или «Первый Узел» .

В 2016 году Международный астрономический союз организовал Рабочую группу при МАС по звёздным именам (WGSN) для каталогизации и стандартизации имён собственных звёзд. 12 сентября 2016 года Международный астрономический союз присвоил название «Grumium» звезде Кси Дракона.

Эта звезда, наряду с Бета Дракона (Растабаном), Гамма Дракона (Этамином), Мю Дракона (Арракисом) и Ню Дракона (Кумой) составляют арабский астеризм «Верблюдицы».

В  звезда относится к созвездию , а в нём к астеризму  (), , что означает «Небесная цепь», состоящему из Кси Дракона, Ню Дракона, Бета Дракона, Гамма Дракон, и Йота Геркулеса. Следовательно, сама Кси Дракона известна как  (, ) «Первая Звезда Небесной Цепи».

Обозначения компонентов как Кси Дракона AB вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

  ВМС США было названо в честь звезды.

Свойства Кси Дракона 

Кси Дракона — судя по её спектральному классу  является проэволюционировавшим гигантом спектрального класса K, что указывает на то, что водород в ядре звезды не служит ядерным «топливом», то есть звезда сошла с главной последовательности. Звезда уже прошла стадию гелиевого, а может быть даже и углеродного «горения» и теперь становится ярче как гигант с мёртвым гелиевым ядром. (Однако его физическое состояние точно неизвестно. Возможно, оно уже достигло максимальной яркости и стало тусклым после начала синтеза гелия).

Судя по её массе, которая равна  звезда начала свою жизнь как карлик спектрального класса A7.5V. Тогда её радиус был , а эффективная температура была порядка . Зная радиус и температуру звезды, используя закон Стефана — Больцмана можно выяснить, что её светимость тогда была порядка . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала бы примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть во внутреннюю часть Пояса астероидов, а юолее конкретно на орбиту астероида Парфенопа, чья большая полуось находится примерно на таком расстоянии. Причём с такого расстояния Кси Дракона выглядела бы на 31 % меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,34° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

В настоящее время звезда расширилась и охладилась. Сейчас звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный оранжевый цвет звезды спектрального класса K. Светимость звезды оценивается в .

В связи с большой светимостью звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1922 году Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть измерение 1976 года было наиболее адекватным. Измерения радиуса сделанные во время миссии Gaia дают примерно такую же картину

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть в 137 раза меньше, чем на Солнце (). Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем и Кси Дракона имеет значение металличности несколько меньшее, чем солнечное значение −0,09, то есть почти 81 % от солнечного значения. Скорость вращения у Кси Дракона имеет почти солнечное значение и равна , что даёт период вращения звезды — 271 день.

Звезда довольно старая и хотя текущий возраст звезды не определён, однако известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка . К этому возрасту стоит добавить порядка  на стадию субгиганта и можно сказать что через несколько десятков миллионов лет Кси Дракона станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом. Предполагая, что эволюция жизни на углеродной основе, носит универсальный характер и полагая, что космосе действуют те же законы, что и на Земле, можно сказать, что на планете аналогичной Земле рядом с Кси Дракона эволюция закончилась на стадии протерозоя, а более конкретно на стадии эктазийского периода: в это время появляются красные водоросли, древнейшие многоклеточные организмы.

История изучения двойственности звезды 
В 1954 году В. Лейтен открыл, что Кси Дракона, по-видимому, двойная звезда, то есть был открыт компонент AB, звёзды вошли в каталоги как LDS1457. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезда Кси Дракона состоит из 2 компонент A и B: одна звезда 4-ой величины, вторая звезда 13-ой величины. У компонента B, находящегося на угловом расстоянии  известен каталожный номер UCAC4 735-058240 и судя по приведённому параллаксу, который равен  звезда находится на расстоянии  и, соответственно, в систему Кси Дракона вполне может входить. У звезды также довольно похожие значения собственного движения RA: и Dec:.

Если они действительно гравитационно связаны, то Кси Дракона B будет красным карликом спектрального класса M6 на расстоянии по крайней мере,  () и c периодом обращения, по крайней мере, . Также возможно, что компаньон, Кси Дракона B — это просто звезда переднего плана, лежащая на линии прямой видимости.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Кси Дракона

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Оптически-двойные звёзды